Bussy-le-Repos (Marne)
 Bussy-le-Repos (Yonne)